Puente del Arzobispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Puente del Arzobispo, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Puente del Arzobispo (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar